Aegis — многозначный термин.
 Aegis (позднее Domain/OS) — компьютерная операционная система компании Apollo Computer.
 Aegis — филиппинская музыкальная группа.
 Aégis — концептуальный музыкальный альбом метал-группы Theatre of Tragedy.
 Aegis Ballistic Missile Defense System (Aegis BMD) — система обороны от баллистических ракет, разработанная в США.
 Aegis Combat System — корабельная многофункциональная система боевого управления «Иджис», разработанная в США.
 Aegis Group — британская компания, работающая в области маркетинговых коммуникаций.
 Aegis of the Immortal — предмет из модификации к игре Warcraft III: The Frozen Throne под названием Defence of the Ancients Allstars и полноценной компьютерной игры, основанной на Defence of the Ancients Allstars, Defence of the Ancients 2, а также в компьютерной игре Artifact, созданной по вселенной Defence of the Ancients 2, есть тот же предмет.
 Artifact Aegis — предмет из Booster-Pack'а Primal Origin к карточной игре Yu-Gi-Oh!
 Aegis of the Champions — трофей из меди и серебра созданный в 2012 году для победителей The International 2012 по Defence of the Ancients 2.

См. также 
 Эгида (значения)